Název Chvaletice nese:

 Chvaletice – město v Pardubickém kraji
 elektrárna Chvaletice – tepelná elektrárna u Chvaletic
 přístav Chvaletice – přístav pro přepravu uhlí do chvaletické elektrárny
 Chvaletice (Protivín) – vesnice, část města Protivín v Jihočeském kraji

Externí odkazy